Fabio Vignaroli – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Stefano Vignaroli – politico italiano